Ху́берт Ху́ркач (, ; ) — польский теннисист; победитель десяти турниров ATP (из них шесть в одиночном разряде), полуфиналист Уимблдонского турнира 2021 года.

Общая информация 
Отец Хуберта — Кшишек — генеральный директор в международной компании; мать — Зося — владелец компании по недвижимости, была чемпионкой Польши по теннису среди юниоров; у Хуберта есть сестра Ника, которая также играет в теннис.

Начал играть в теннис в возрасте 5 лет. Любимая поверхность — хард, любимый город в теннисном туре — Мельбурн. Кумирами в мире спорта в детстве были теннисист Роджер Федерер и баскетболист Майкл Джордан.

Спортивная карьера 

Он выиграл свой первый турнир «фьючерс» в своем родном городе в сентябре 2015 года и свой первый турнир Challenger в Познани в июне 2018 года.

В 2016 году он участвовал в первом раунде Кубка Дэвиса против Аргентины, заменив Ежи Яновича, получившего травму. В этом же году, он активно играл на турнирах Challenger и достиг четвертьфинала в Тампере и Трнаве .

В 2018 году он впервые попал в основной раунд турнира Большого шлема на Ролан Гаррос, где в первом круге победил американца Тенниса Сандгрена, но уступил хорвату Марину Чиличу.

В августе 2018 года он сумел преодолеть квалификацию на Открытый чемпионат США по теннису, и в основной сетке преодолел барьер первого круга в лице итальянского спортсмена Стефано Травальи, игрок с Апеннинского полуострова отказался продолжать борьбу в четвёртом сете. Во втором круге он вновь встретил на своём пути хорвата Марина Чилича.

В январе 2019 выиграл турнир серии «челленджер» в Канберре (Австралия), обыграв в финале Илью Ивашко из Белоруссии. В феврале 2019 дошёл до четвертьфинала турнира в Акапулько (Мексика), но проиграл греку Стефаносу Циципасу, хотя в первых двух сетах оказал серьёзное сопротивление и даже сравнял счёт (1-1 после второго сета).

На турнире в Индиан-Уэллс (США) дошёл до четвертьфинала, где проиграл швейцарцу Роджеру Федереру в двух сетах с одинаковым счётом 4-6, 4-6. По ходу турнира выбил из борьбы Люку Пуя, Дениса Шаповалова и Кэя Нисикори.

На турнире в Майами (США) дошёл до 1/16 финала, в котором уступил молодому канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в двух сетах.

В июле 2019 года Хуберт участвовал в Уимблдонском турнире, где дошёл до третьего раунда, но проиграл в довольно упорной борьбе будущему победителю турнира и первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу в четырёх сетах.

На Открытом чемпионате США проиграл в первом раунде Жереми Шарди в пяти сетах.

2021 
В январе 2021 года, посеянный четвёртым, выиграл турнир ATP 250 в Делрей-Бич, завоевав свой второй титул в одиночном разряде. В финале победил в двух сетах американского теннисиста Себастьяна Корду.

В апреле 2021 года выиграл турнир серии Мастерс в Майами, будучи посеянным под 26-м номером. В финале Хуберт обыграл молодого итальянца Янника Синнера со счётом 7-6(7-4) 6-4.

На Открытом чемпионате Франции третий раз подряд проиграл уже в первом круге. Хуберт вёл 2-0 по сетам в игре против прошедшего квалификацию Ботика ван де Зандсхюлпа, но затем уступил три сета подряд — 7-6(7-5) 7-6(7-4) 2-6 2-6 4-6.

В июле 2021 года дошёл до полуфинала Уимблдонского турнира. В четвёртом круге в пяти сетах поляк победил вторую ракетку мира Даниила Медведева, а в 1/4 финала — кумира своего детства 39-летнего Роджера Федерера в трёх сетах — 6-3 7-6(7-4) 6-0. Это был последний матч в карьере Федерера. Хуркач стал вторым поляком в истории, дошедшим до полуфинала Уимблдона, после Ежи Яновича в 2013 году. В полуфинале Хуркач проиграл итальянцу Маттео Берреттини со счётом 3-6 0-6 7-6(7-3) 4-6. На Уимблдоне поляк выиграл пять матчей, тогда как на всех турнирах Большого шлема до этого суммарно всего шесть.

На Открытом чемпионате США 2021 года проиграл во втором круге 37-летнему Андреасу Сеппи в 4 сетах. В конце сентября 2021 года выиграл турнир ATP 250 в Меце, не отдав ни одного сета в 4 матчах. В начале ноября дошел до полуфинала Мастерса в Париже, где проиграл Новаку Джоковичу — 6-3 0-6 6-7(5-7).

2022 

На Открытом чемпионате Австралии Хуркач во втором круге проиграл Адриану Маннарино в 3 сетах. Весной дошёл до полуфинала Мастерса в Майами, где на двух тай-брейках проиграл 18-летнему Карлосу Алькарасу. Там же в Майами выиграл титул в парном разряде вместе с Джоном Изнером. За весь турнир Хуркач и Изнер в 5 матчах проиграли только один сет.

На Открытом чемпионате Франции 2022 года был посеян 12-м и уверенно прошёл три круга, не отдав ни одного сета. В 4-м круге Хуркач проиграл будущему финалисту Касперу Рууду — 2-6 3-6 6-3 3-6.

В начале июня выиграл парный титул на турнире ATP 250 в Штутгарте вместе с Мате Павичем. В середине июня Хуберт выиграл турнир ATP 250 в Халле на траве, разгромив в финале первую ракетку мира Даниила Медведева 6-1 6-4. В первом круге Уимблдона Хуркач неожиданно уступил Алехандро Давидовичу Фокина — 6-7(4-7) 4-6 7-5 6-2 6-7(8-10).

В начале августа дошёл до финала турнира серии Masters в Монреале, выиграв 4 матча в трёх сетах. В финале также в трёх сетах уступил Пабло Карреньо Бусте — 6-3 3-6 3-6. Это было первое поражение Хуркача в 6 финалах ATP. 

На Открытом чемпионате США проиграл уже во втором круге. На осенних турнирах ATP 250 и 500 доходил как минимум до 1/4 финала, но ни разу не смог добраться до финала. Закончил год на 10-м месте в рейтинге.

2023 
На Открытом чемпионате Австралии польский теннисист (десятый номер посева) дошёл до четвёртого круга, где уступил 29-му сеянному Себастьяну Корде в пятисетовом матче на чемпионском тай-брейке.

Рейтинг на конец года

Выступление на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (7)

Победы (6) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (5)

Победы (4)

Поражения (1)

Примечание

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Польши
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года